Гоце-Делчев () — город в Благоевградской области Болгарии. Административный центр общины Гоце-Делчев. По данным переписи населения 2011 года, в городе проживало 19219 человек.

Город расположен в 105 км от областного центра — Благоевграда и в 203 км от столицы — города София.

До 1951 г. город носил имя Неврокоп (). Своё современное название город получил в честь болгарского революционера Гоце Делчева.

Население

Примечания

Галерея

Ссылки 
 Снимки на Гоце Делчев
 Община Гоце Делчев
 история и забележителности
 Снимки от гр. Гоце Делчев 
 Снимки от гр. Гоце Делчев

Города Благоевградской области
Переименованные населённые пункты Болгарии